Ciencia pura puede hacer referencia a:
 La ciencia básica: actividad científica que no se pone como objetivo inmediato una aplicación concreta, sino la obtención de conocimiento. Es opuesto al concepto ciencia aplicada. La relación entre ambas es esencial en la retroalimentación de investigación, desarrollo e innovación (I+D o I+D+I) cuyo estudio es objeto de la disciplina denominada ciencia, tecnología y sociedad (CTS).
 La ciencia entendida como:
 una explicación universalmente cierta identificable con una verdad eterna de la naturaleza (es el concepto mecanicista de ciencia que quedó en entredicho científicamente con la revolución einsteniana y epistemológicamente por el falsacionismo de Popper);
 una actividad angélica ajena a los intereses del científico que la realiza o de la sociedad en que surge (concepto que quedó superado con el concepto de paradigma científico y revolución científica de Thomas Kuhn).

 Las llamadas ciencias duras, por oposición a las llamadas ciencias blandas.
 Las llamadas ciencias exactas